BMW 2-serie Active Tourer (type F45) er en kompakt MPV fra den tyske bil- og motorcykelfabrikant BMW.

Generelt 
Modellen deler platform med Mini, og er dermed den første BMW-model med tværliggende motor og forhjulstræk. Den blev præsenteret på Geneve Motor Show i marts 2014, og kom ud til forhandlerne den 27. september samme år.

Ved introduktionen kunne modellen leveres med to benzin- og én dieselmotor. Den af BMW nyudviklede, trecylindrede motor kommer til indsats i 218i hvor den yder 100 kW (136 hk), mens 225i med en 2,0-liters firecylindret motor yder 170 kW (231 hk). Dieselmotoren i 218d yder 110 kW (150 hk). Yderligere motorvarianter fulgte i november 2014; hertil hører 220i med 141 kW (192 hk), en firehjulstrukket xDrive-version af 225i, 216d med 85 kW (115 hk) samt 220d med 140 kW (190 hk), som også fås med xDrive.

I juni 2015 vil programmet blive udvidet med den syvpersoners 2-serie Gran Tourer med forlænget akselafstand.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 

Active Tourer
Kompakte MPV'er
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2014
Biler fra 2010'erne